Алеути се може односити на:

 Алеутска острва
 
 Алеути